Division 2 i fotboll 2010 var 2010 års upplaga av Division 2 i fotboll. De sex gruppvinnarna, Akropolis IF, IK Frej, IFK Luleå, Motala AIF, IK Oddevold och Varbergs BoIS, gick upp till Division 1 till 2011 års säsong.

Förklaring

Sluttabeller

Division 2 Norrland
Not: Pos = Position, S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster  GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Division 2 Norra Svealand
Not: Pos = Position, S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster  GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Division 2 Södra Svealand
Not: Pos = Position, S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster  GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Division 2 Västra Götaland
Not: Pos = Position, S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster  GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Division 2 Östra Götaland
Not: Pos = Position, S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster  GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Division 2 Södra Götaland
Not: Pos = Position, S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster  GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng

Årets spelare utmärkelser 
Unibet har sedan 2003 givit ut utmärkelser till de bästa spelarna i Division 2. Mottagarna avgörs av en jury av sportjournalister, tränare och fotbollsexperter. Namnen markerade i grönt vann även den nationella utmärkelsen.

Norrland

Norra Svealand

Södra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Referenser 

Fotboll i Sverige 2010
2010
Fotbollssäsongen 2010